Patrizanskoe (in lingua russa Партизанское) è un centro abitato dell'Oblast' autonoma ebraica, situato nel Smidovičskij rajon.

Note 

Centri abitati dell'Oblast' autonoma ebraica